Пе́тра Шмидт-Ша́ллер (; род. 28 августа 1980, Магдебург) — немецкая актриса.

Биография 
Петра Шмидт-Шаллер родилась в Магдебурге в семье актёров  и  и выросла в Пренцлауэр-Берге, районе Восточного Берлина. В 1997—1998 годах по программе обмена студентами она училась в Канзасе, где начала играть в школьном театре. В 2001—2005 годах Петра изучала актёрское мастерство в Лейпцигской высшей школе музыки и театра, одновременно играя в Немецком национальном театре в Веймаре в 2003—2005 годах.

Сыграв несколько главных ролей в немецких фильмах, Петра в 2011 году снялась в небольшой роли в американском боевике «Неизвестный». Этот фильм стал третьим с её участием, после  (2008) и «Алмания — Добро пожаловать в Германию» (2011), который был показан в рамках Берлинского кинофестиваля.

За телефильм Das geteilte Glück (2010) Петра Шмидт-Шаллер получила премию , а также была номинирована на телевизионную премию Deutscher Fernsehpreis в категории «Лучшая актриса».

Личная жизнь 
Петра Шмидт-Шаллер живёт в Берлине. В августе 2011 года она родила дочь.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки